Trahndorff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Trahndorff (1850–1914), deutscher Schriftsteller
 Karl Friedrich Eusebius Trahndorff (1782–1863), philosophischer Schriftsteller